Ел Сауз има више значења:

 Ел Сауз (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сауз (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сауз (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сауз (Идалго, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сауз (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сауз, Ронсесваљес (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сауз (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сауз (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Сауз (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Сауз (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сауз (Чикоасен), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сауз (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сауз (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сауз (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сауз (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сауз (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сауз (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сауз (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сауз (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сауз (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сауз (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сауз (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сауз (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сауз (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сауз (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сауз, Ел Сауко (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сауз (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сауз, Густаво Силерио (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сауз (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сауз (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сауз (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сауз (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сауз (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сауз (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сауз (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сауз, Ел Сауз де Виљасењор (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сауз (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сауз, Ел Саусито (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сауз (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сауз (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сауз (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сауз, Лос Саусес (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сауз (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сауз (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сауз, Хусмаје (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сауз (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сауз (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сауз (Тласкоапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сауз (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сауз (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз, Гранха (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Сауз (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз, Ла Колонија дел Сауз (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Уирамба), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз, Ел Саусито (Кирога), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз, Ла Ваина (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз, Ел Сауз де Куизијан Гранде (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз, Терсера Манзана (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сауз (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сауз (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сауз (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сауз (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сауз (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сауз, Аурелио Салинас (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сауз (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сауз (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сауз (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сауз (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сауз, Гранха (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сауз, Ел Саусито (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сауз, Пуерто ел Сауз (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сауз, Роман Санчез (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сауз (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сауз (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сауз (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сауз (Сан Пабло Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сауз (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Сауз (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сауз (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сауз (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сауз (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сауз, Сауз Алто, Сауз Бахо (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сауз (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сауз (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сауз (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сауз, Ел Саусито (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сауз, Саусито Вијехо (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сауз (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сауз (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сауз (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сауз (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сауз (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сауз (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сауз (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сауз (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сауз (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сауз (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сауз (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сауз (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сауз, Еспортадора де Каборка (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сауз (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сауз (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сауз (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сауз (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сауз (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сауз (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сауз (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сауз, Сауз де Урес (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сауз (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сауз (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сауз (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сауз (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сауз (Идалго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сауз (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сауз (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сауз (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сауз, Ел Параисо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сауз (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сауз, Хуан Виљафранка (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сауз (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сауз (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сауз (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сауз (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Сауз (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Сауз (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику